Puurmani (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
Puurmani (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa